I Campionati europei di triathlon del 2002 si sono tenuti a Győr, in Ungheria in data 6 luglio 2002..

Nella gara maschile ha vinto lo spagnolo Iván Raña, mentre in quella femminile la belga Kathleen Smet.

La gara junior ha visto trionfare il belga Peter Croes e l'olandese Wendy de Boer.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2002
Triathlon ai Giochi del Commonwealth
Manchester 2002

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Győr
Triathlon nel 2002